Le djebel Mouzaïa ou mont Mouzaïa est une montagne de l’Algérie, appartenant à la chaîne du Petit Atlas, où elle domine au sud la plaine de la Metidja. Elle se trouve près du village de Tamesguida.

Le mont Mouzaïa est séparé du Beni-Salah par la fameuse coupure de la Chilfa. Une partie de ces montagnes est célèbre par les combats qui eurent lieu au col de Mouzaïa : le Combat du col de Mouzaïa (1830) et la Bataille du col de Mouzaïa (1840).

Le Mouzaïa, qui s’élève à 1560 mètres, renferme des mines de cuivre et de fer.

Source

Liens externes 
 
 
 

Montagne en Algérie